La finale du concours général par équipes hommes de gymnastique artistique des Jeux olympiques d'été de 2020 organisés à Tokyo (Japon), se déroule au Centre de gymnastique d'Ariake le .

Format de la compétition 

Les 8 meilleures équipes des qualifications participent à la finale. Durant ces qualifications, le score de l'équipe se compose de la somme des notes obtenues individuellement par les gymnastes à chaque agrès. Les compteurs sont ensuite remis à zéro pour la finale, qui ne prend pas en compte les notes des qualifications.

Qualification 

Les qualifications ont lieu le .

Finale

Après son passage au saut, Simone Biles a déclaré forfait pour raison médicale. Alors qu'elle devait passer à tous les agrès, c'est sa coéquipière Jordan Chiles qui l'a remplacée.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 2020

Liens externes 
  sur le site officiel des Jeux olympiques d'été 2020.